Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 50 км свободным стилем с масс-старта среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 19 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Изначально старт гонки был запланирован на 14:00 по местному времени (UTC+8). Но за час до старта из-за сильного ветра и температуры минус 16оС его перенесли на 15:00 по местному времени и сократили дистанцию до 30 км. Фактическая протяжённость дистанции составила 28,4 км (4 круга по 7,1 км).

Действующим олимпийским чемпионом в лыжном марафоне являлся финский лыжник Ийво Нисканен.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)